Pseudomorphinae  — подсемейство мирмекофильных жуков из семейства Carabidae. Австралия, Юго-Восточная Азия и Новый Свет.

Распространение 
Австралия (90% видов), Новая Гвинея, Юго-Восточная Азия (1 вид), Центральная и Южная Америка (от Мексики и США до Аргентины и Бразилии).

Описание 
Мирмекофилы и термитофилы, взрослые жуки часто под корой деревьев (хотя биология большинства видов остаётся неизученной). Внешне более похожи на плавунцов или короедов, чем на жужелиц. Конечности скрыты под сплющенным телом вытянутой формы.

Систематика 
Более 300 видов  и 8 родов. Иногда рассматривается в качестве трибы Pseudomorphini в составе расширенного подсемейства харпалины (Harpalinae). В начале XX века рассматривали в качестве отдельного семейства Pseudomorphidae. Валидный статус подтверждён в ходе ревизии, проведённой в 1992 и 1997 годах немецким энтомологом Мартином Бэром (; München, Zoologische Staatssammlung München).
По данным молекулярно-генетического анализа (Ober and Maddison 2008), триба Pseudomorphini рассматривается как ветвь высших Carabidae и ассоциированная с Graphipterini и Orthogonini; все три трибы мирмекофильные.

 Adelotopus Hope, 1834
 Cainogenion Notman, 1925
 Cryptocephalomorpha Ritsema, 1875
 Guyanemorpha Erwin, 2013
 Paussotropus Waterhouse, 1877
 Protoscalidion Schaufuss, 1888
 Pseudomorpha Kirby, 1825
 Sphallomorpha Westwood, 1837

 Дополнения 2008 года, в том числе,  на основании видов рода Pseudomorpha: Manumorpha — Notopseudomorpha (Pseudomorpha laevissima) — Samiriamorpha — Tuxtlamorpha (Pseudomorpha tuxtla) — Yasunimorpha

Примечания

Литература 
 Notman H. (1925). A review of the beetle family Pseudomorphidae, and a suggestion for a rearrangement of the Adephaga, with descriptions of a new genus and new species. Proceedings of the United States National Museum 67(14): 1–34.

Ссылки 
 
Жужелицы
Насекомые Южной Америки
Насекомые Австралии
Мирмекофилы